Сен-Марте́н-де-Конне́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на захід від Парижа, 150 км на північний схід від Нанта, 45 км на схід від Лаваля.

Історія 

1-1-2021 Сен-Мартен-де-Конне, Сен-П'єрр-сюр-Орт i Вімарсе було об'єднано в новий муніципалітет Вімартен-сюр-Орт.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 426,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Конне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн